Le rostellum est une double couronne de crochets fixateurs portés par le scolex des ténias.

 Le rostellum est un stigmate stérile qui sépare les étamines de la partie femelle chez les Orchidaceae.